Александар Николић може да се односи на:
 Александар Николић
 Александар Николић (мачевалац)
 Александар Николић (ватерполиста)